Existen dos personas que se apellidan Calvo Poyato:
La docente y política Carmen Calvo Poyato.
El político, historiador y novelista español José Calvo Poyato.